Скойбеда — фамилия. Известные носители:

 Скойбеда, Виталий Валериевич (род. 1961) — российский политический деятель.
 Скойбеда, Ульяна Борисовна (род. 1975) — российский журналист.